Ковале́вская — женская форма фамилии .

Известные носительницы:
 Ковалевская, Вера Борисовна (род. 1931) — советский и российский археолог.
 Ковалевская, Виктория Ионовна (род. 1925) — советский ученый, конструктор горных машин и шахтных вентиляторов.
 Ковалевская, Екатерина Валентиновна (род. 1975) — российская шахматистка.
 Ковалевская, Зинаида Михайловна (1902—1979) — советская художница.
 Ковалевская, Ивона (род. 1966) — польская пятиборка.
 Ковалевская, Инесса Алексеевна (род. 1933) — советский режиссёр и сценарист мультипликации.
 Ковалевская, Любовь Александровна (род. 1953) — советская и украинская журналистка, писательница.
 Ковалевская, Майя (род. 1979) — латвийская оперная певица.
 Ковалевская, Мария Павловна (1849—1889) — русская революционерка-народница.
 Ковалевская, Наталия Викторовна (род. 1961) — советская и российская эстрадная певица, педагог.
 Ковалевская, Оксана Олеговна (род. 1983) — белорусская певица.
 Ковалевская, Раиса Алексеевна (род. 1937) — украинский советский деятель.
 Ковалевская, Сабина (род. 1993) — литовская шашистка.
 Ковалевская, Светлана Сигизмундовна (1929—1987) — советский ботаник, исследователь флоры Средней Азии.
 Ковалевская, Софья Васильевна (1850—1891) (урождённая Корвин-Круковская) — русский математик и механик.
 Ковалевская, Тамара Владимировна (1923—1986) — архитектор.
 Ковалевская, Юлия Сергеевна — украинский политический и государственный деятель.
 Ковалевская, Ядвига Ричардовна (1922—2016) — российская гитаристка, музыкальный педагог. Другое 
 (1859) Ковалевская — астероид.
 Ковалевская — лунный кратер.

 См. также 
 Ковалевская волость
 Ковалевский
 Ковалевское
 Ковалёвская улица (Санкт-Петербург)
 Софья Ковалевская (фильм)
 Гимназия им. С. В. Ковалевской